В одиночному розряді тенісного турніру Tucson Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Марін Луї 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Террі Голледей (1-ше коло)
  Мері-Лу П'ятек (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (чвертьфінал)

 Барбара Поттер (півфінал)
 Венді Вайт (чвертьфінал)
 Пем Тігуарден (2-ге коло)
 Шеррі Екер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tucson Open